Montt (geslacht)
 Manuel Montt Torres - president van Chili